Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
 d'infanterie (Allemagne)
90e Panzergrenadier Division

États-Unis 
 d'infanterie (États-Unis)

France 
 d'infanterie territoriale

URSS et Russie 
  (URSS)
  (URSS)
  (URSS)
   (URSS et Russie) 
  depuis 2016 (Russie).